Terrain — сокращённое название от:

 Terrain Gallery — среднеразмерный кроссовер США.
 GMC Terrain — художественная галерея в США.

См. также 
 Terrain Contour Matching